Су, СУ:

Лингвистика 
 -су — старорусский вокативный уважительный именной суффикс при обращении во втором лице, ед. ч., сохранявшийся в устной речи по крайней мере до времён Московского царства (см. ). По всей вероятности, промежуточный между -ста и обращением по имени без уважительных суффиксов ().

Аббревиатура 
 СУ — Строевой устав; см. Воинский устав

Фамилия 
 Су (, в упрощённом написании 苏 [Sū]) — китайская фамилия.
 Су Маньшу (Су Сюаньин, Су Цзянь; 1884—1918) — китайский поэт и писатель.
 Су, Абдулайе Секу (1931—2013) — малийский государственный деятель, премьер-министр Мали (1993—1994).
 Су, Лиза (род. 1969) — президент и исполнительный директор корпорации Advanced Micro Devices Inc.

Техника 
 Су — тип пассажирских паровозов.
 Су — обозначение самолётов, разработанных конструкторским бюро Павла Осиповича Сухого.
СУ-85, СУ-100, СУ-100Y, СУ-152 — самоходные артиллерийские установки.

Топонимы 
 Су — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Су — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Су (округ) — список округов в США.

Иное 
 су — знак каны.
 су — название исторической разменной монеты во Франции и Вьетнаме ().

См. также 
 SU
 CY
 CV